O Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira,também conhecido como "Tranquilão" nos jogos do Guarulhos e "Ninho do Corvo" nos jogos do Flamengo-SP é um estádio de futebol localizado no bairro de Jardim Tranquilidade no município de Guarulhos-SP, de propriedade da Prefeitura Municipal de Guarulhos-SP, sobre a permição de uso à Associação Atlética Flamengo desde a sua construção. 
Neste estádio, atuam como mandantes as equipes de futebol do Flamengo-SP e do Guarulhos, que disputam atualmente a Segunda Divisão do Campeonato Paulista (equivalente à Quarta Divisão).

Momentos históricos

Corvo Campeão Paulista Série A-3 de 2008 
Flamengo-SP 1X1 São Bernardo

 No dia 15 de junho de 2008, o estádio foi palco do maior feito que um clube guarulhense já conquistou. Após um empate pelo placar de 1x1 contra a equipe do São Bernardo; o Flamengo-SP se sagrou de forma inédita campeão paulista da Série A3.

Estádio: Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos - SP, 15/06/2008

Árbitro: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões Amarelos: Andrezão, Denis, Lelo e Clayton (Flamengo de Guarulhos); Augusto, Renato Peixe, Juninho, Fernando Votolini e Rafael (São Bernardo)

Gols: Renato Peixe, aos 24min, e Andrezão, aos 40min do primeiro tempo.

Flamengo-SP: Marins; Henrique, Andrezão, Diego Araújo e Tobias; Marquinhos, Denis, Clayton e André Bocão (Lelo); Paulinho (Nelson) e Tom (Adriano). Técnico: Wagner dos Anjos

São Bernardo.: Igor; Augusto (Juninho), Éder, Fernando Votolini (Daniel) e Biro; Zé Forte, Floriano, Raul e Rafael (Marcelo Troisi); Carlos Eduardo e Renato Peixe. Técnico: Lelo

Golaço do Adão e festa do Time da Cidade 
Em 15 de março de 2018 - Flamengo-SP 1x1 Guarulhos 

No dia 13 de maio de 2018 no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, Flamengo-SP e Guarulhos fizeram um jogo normal entre duas equipes guarulhenses depois de 18 anos no profissional do Estado, jogo válido pela 6.ª rodada do Campeonato Paulista de Futebol - Segunda Divisão, o Corvo vencia por 1x0 com gol de Vinicius Bebê, até que aos 51 minutos do 2° tempo, quando a torcida flamenguista comemorava a vitória e cantava o "Freguês Voltou" ironizando a torcida guarulhense, Adão na meia lua da grande área solta uma bomba no ângulo esquerdo do goleiro rubro-negro, empatando para o Guarulhos literalmente no último lance, frustrando os flamenguistas e fazendo a festa da torcida do Time da Cidade!

Ver também 
 Lista de estádios de futebol de São Paulo

Ligações externas 
 Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira na Federação Paulista de Futebol
 Templos Do Futebol

Antonio Soares Oliveira
Esporte de Guarulhos